Ganahl ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ganahl (1807–1889), österreichischer Unternehmer
 Daniel Ganahl (* 1996), österreichischer Skibergsteiger
 Gilles Ganahl (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Hans Ganahl (1901–1968), österreichischer Politiker (CSP/NSDAP/ÖVP) und Fabrikant
 Johann Josef Ganahl (1770–1843), österreichischer Unternehmer in der Textilherstellung
 Karl Ganahl (1860–1927), österreichischer Politiker (GDVP) und Fabrikant
 Karl-Hans Ganahl (1905–1942), österreichischer Rechtshistoriker und Kirchenrechtler
 Kay Ganahl (* 1963), deutscher Sozialwissenschaftler und Schriftsteller
 Manuel Ganahl (* 1990), österreichischer Eishockeyspieler
 Markus Ganahl (* 1975), Liechtensteiner Skirennläufer
 Niki Ganahl (1956–2015), österreichischer Musiker, Après-Ski-Entertainer, Gastronom, Landwirt und Skirennläufer 
 Rainer Ganahl (* 1961), österreichischer Künstler
 Rudolf Ganahl (1833–1910), österreichischer Politiker und Fabrikant
 Sophia Ganahl (* 1995), österreichische Snowboarderin